

Astronomia
 Cratere Yoshioka – cratere sulla superficie di Venere

Geografia
 Yoshioka – cittadina giapponese della prefettura di Gunma

Persone
 Hitoshi Yoshioka – scrittore giapponese
 Kazuya Yoshioka – ex saltatore con gli sci giapponese
 Takayoshi Yoshioka – velocista giapponese
 Tokujin Yoshioka – designer giapponese